Der Name Spax oder SPAX steht für:

 Spax (Schraube), eine universelle Schraube mit Kreuzschlitzkopf
 SPAX International GmbH & Co. KG, neuer Konzername der Schraubenfabrik
 Spax (Rapper) (* 1973), deutscher Rapper